Murton ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Murton, Baron Murton  of Lindisfarne (1914–2009), britischer Politiker (Conservative Party) 
 Peter Murton (1924–2009), britischer Filmarchitekt
 Robert Murton-Neale (1907–1977), britischer Autorennfahrer
 Thomas Murton (1928–1990), US-amerikanischer Gefängnisdirektor
 Walter Murton (1893–1968), britischer Filmarchitekt

Murton steht für:
 Murton (York), ein Ort in Yorkshire